La Cieneguilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cieneguilla, Veracruz, ort, Mariano Escobedo, 
 La Cieneguilla, Santiago Tenango, ort, 
 La Cieneguilla, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar